Дейнеко — украинская фамилия.

Известные носители:
 Дейнеко, Александр Дмитриевич (1948—2013) — советский и российский учёный-металлург.
 Дейнеко, Виктор Филиппович (1901—1983) — советский учёный в области отечественной фотограмметрии.
 Дейнеко, Григорий Фёдорович (1907—1984) — Герой Социалистического Труда.
 Дейнеко, Евгений Анатольевич (род. 1985) — украинский футболист, вратарь.
 Дейнеко, Николай Григорьевич (1920—1943) — участник Великой Отечественной войны, командир роты 184-го гвардейского стрелкового полка, старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Дейнеко, Сергей Васильевич (род. 1975) — полковник, председатель Государственной пограничной службы Украины.
 Дейнеко, Степан Петрович (1918—1944) — участник Великой Отечественной войны, лётчик бомбардировочной авиации, капитан, Герой Советского Союза.
 Дейнеко, Юрий Михайлович (1963—2003) — Герой Российской Федерации.

См. также